Ярд — многозначное понятие:

 Ярд — британская и американская единица измерения расстояния.
 Ярд — разновидность пивного бокала.
 Ярд — сленговое название миллиарда.

Носители фамилии 
 Ярд, Роберт Стерлинг (1861—1945) — американский писатель, журналист и активист охраны дикой природы.
 Ярд, Энтони (род. 1991) — британский боксёр-профессионал.

Аббревиатура 
 ЯРД — Язык разметки документов (например, HTML, XML и др.).
 ЯРД — Ядерный ракетный двигатель.

См. также 
 Ярда
 Ярды